Red Bull може означати:

 Red Bull GmbH — австрійська фірма-виробник енергетичних та освіжаючих напоїв. 
 Red Bull — енергетичний напій.
 Ред Булл (команда Формули-1)
 Ред Булл Арена — назва футбольних стадіонів.
 Ред Булл (Зальцбург)